Jméno a příjmení Rudolf Suchánek má více nositelů:

 Rudolf Suchánek (* 1962) – český hokejista
 Rudolf Suchánek (politik) (1920–1996) – československý politik
 Rudolf Suchánek (lékař) (1887–1957) – český lékař